Merivale ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Merivale (1808–1893), englischer Historiker und Dekan der Kathedrale von Ely
 Herman Merivale (1806–1874), englischer Staatsbeamter und ebenfalls als Autor tätig
 John Merivale (1917–1990), kanadischer Bühnen- und Charakter-Schauspieler
 John Herman Merivale (1779–1844), britischer Übersetzer und Rechtsanwalt
 Philip Merivale (1886–1946), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Merrivale